Austria:
 Weyregg am Attersee – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Inne:
 Weyregg – pałac
 Weyregg – statek